Miguel Gómez-Acebo y Modet (18??-1936) 4.º marqués de Cortina.
Tío de Margarita Gómez-Acebo, Zarina consorte de Bulgaria.

Biografía 
Hijo de José Gómez-Acebo y Cortina, III marqués de Cortina y de Margarita Modet y Almagro (1863-1936), casados en 1865.

Hermano de los diputados Juan Gómez-Acebo y Modet y Manuel Gómez-Acebo y Modet.

En 1929 contrae matrimonio con María del Rosario Pombo e Ibarra.
Padre de tres hijos:
 Virginia Gómez-Acebo y Pombo (19??-21/10/1990),
 casada con Jaime Pérez Hidalgo,
 José Miguel Gómez-Acebo y Pombo (19??-11/9/1998), 5.º marqués de Cortina,
 casado en primeras nupcias con María Isabel Villapecellín López, 
 y en segundas nupcias con Brigitte Harrouart Lavoine Deyeux,
 Maria Rosario Gómez-Acebo y Pombo  (c.1921-4/12/2016), religiosa del Sagrado Corazón.

Referencias 

 
Marqueses de España